Новая Яблонка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Новая Яблонка — деревня в Толочинском районе Витебской области.

Россия 
 Новая Яблонка — село в Хвалынском районе Саратовской области.